Název Charvatce má více sídel:
 Charvatce (okres Mladá Boleslav), obec v okrese Mladá Boleslav
 Charvatce (Libčeves), část obce Libčeves v okrese Louny
 Charvatce (Martiněves), část obce Martiněves v okrese Litoměřice